Prva vrsta je tedenska glasbena oddaja na Prvem programu Radia Slovenija, v kateri v živo nastopajo slovenski glasbeniki in pevci. Na sporedu je ob torkih opoldne (12.15). Z njo so začeli leta 2017; prvi dve oddaji sta se zgodili 14. in 21. julija pod imenom Koncertek (in »uradno« ne štejeta pod Prvo vrsto), septembra pa se je oddaja preimenovala v Prvo vrsto. Nastopi potekajo v studiu 13.

2017
Koncertek

Prva vrsta

2018

2019

2020

11. februarja je bila na sporedu 100. izvedba Prve vrste, v kateri sta nastopila slovenski harmonikar Borut Mori in avstrijski violinist Igmar Jenner. Ta mejnik so proslavili z vinilno ploščo Prva vrsta z desetimi posnetki iz prvih stotih oddaj:
 Murat & Gajšt − Prva vrsta
 Zajtrk − Bejlo sonce
 Mihael Hrustelj trio – Full Moon Dance
 Trio Katastrofa – Waltz from Jeppo
 Sašo Vollmaier – Nous deux Encore
 Nina Rotner – Strgan čevelj
 Icotovi zobi – Mali Princ
 Robert Petan – Ni za konje dirka (ni za srečne raj)
 Pi Jammies – G. Vedež Smrdljivček
 Robert Jukič kvartet – Le poslušaj
Plošča je izšla 28. oktobra 2020. Na dan izida so pripravili posebno oddajo, v kateri so nastopili Vlado Kreslin, Pijammies, Zajtrk in Prvovrstni kvartet.

2021

2022

2023

Sklici

Zunanje povezave
 Prva vrsta na Prvem

Slovenske radijske oddaje
Slovenske glasbene oddaje